Abbildungsregister steht für:
 Verzeichnis von Abbildungen in einer Publikation
 Datenspeicher in der SPS-Technik